La rue des Cadets-de-la-France-Libre désigne plusieurs odonymes :
 Rue des Cadets-de-la-France-Libre à Lyon ;
 Rue des Cadets-de-la-France-Libre à Paris.

Homonymie de toponyme